Маммилля́рия белосне́жная () — вид кактусов, традиционно включаемый в род , но, согласно современной классификации, относящийся к роду .

Описание 
Стебель сдавленный, форма его — от приплюснуто-шаровидной до шаровидной, до 10—14 см в диаметре и до 30 см в высоту. С возрастом становится короткоцилиндрическим. Эпидермис сине-зелёный.

Колючки полностью покрывают стебель растения. Центральных колючек от 8—12, до 1 см длиной, они белые или с розоватыми или красновато-коричневыми концами. Радиальных колючек около 55, они до 1,5 см длиной, белые. Ареолы с небольшим количеством пуха. Длина, число и цвет колючек в зависимости от региона произрастания изменяются. В Нориа-де-лас-Флорес встречаются экземпляры с коричневыми колючками.

Цветки появляются у основания туберкул, 2—3 см длиной, бело-розовые или розовые, с зеленовато-красной полоской посередине каждого лепестка. Рыльца красные, с пурпурным оттенком.

Продолговатые, цилиндрические ярко-красные плоды длиной до 2 см, образующие гирлянду, появляются на верхушке растения весной следующего года после цветения. Семена длиной около 1 мм, чёрные, глянцевые, гладкие или в мелких бугорках.

Жители Мексики называют этот вид «кактус — снежный ком» или «кактус — снежная подушка с булавками». Английское название — Snowball Cactus.

Распространение 
Произрастает в центральных и северных штатах Мексики в зарослях ксерофитных кустарников на известковых почвах. Распространён в штатах Коауила, Нуэво-Леон, Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас на высоте от 500 до 2 500 метров над уровнем моря.

Синонимы

Проблематика определения вида 
Этот вид Международной организацией по изучению суккулентных растений (IOS) недавно выведен из рода  и приписан к роду . Главная отличительная черта — семена. Они гладкие (или в мелких бугорках), в противоположность семенам всех остальных видов в роде Маммилярия, которые покрыты сетчатым узором.

Многие коллекционеры кактусов по традиции относят этот вид к роду .

Примечания

Литература 
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 184 ISBN 0-7548-0028-8

Ссылки 
 Маммиллярия белоснежная на сайте «Колючие дети пустыни»
 Маммиллярия белоснежная на сайте «Кактус Life»

Кактусовые
Флора Мексики
Суккуленты
Комнатные растения